Maharajganj może dotyczyć:
 Maharajganj – miasto w Indiach w stanie Bihar
 Maharajganj – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Lumbini w dystrykcie Kapilvastu
 Maharajganj – dystrykt w Indiach w stanie Uttar Pradesh

Zobacz też 
 Mahrajganj – miasto w Indiach w południowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Azamgarh)
 Mahrajganj – miasto w Indiach we wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Maharajganj)
 Mahrajganj – miasto w Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Raebareli)